«When Love Takes Over» — песня французского диджея Давида Гетты с вокалом Келли Роуленд с его четвёртого студийного альбома One Love. Она была выпущена в качестве сингла 21 апреля 2009 года на Virgin Records (EMI Франция). Песня была написана в соавторстве The Nervo Twins и Rowland.

«When Love Takes Over» получила высокую оценку многих критиков. Большинство отметили мощный и эмоциональный вокал Rowland. Она достигла успеха во всем мире, попав в чарты десяти стран, в том числе в Великобритании, Ирландии, Италии и Швейцарии.

Партия клавишных заимствована из композиции «Clocks» британской группы Coldplay.

Примечания 

Песни Давида Гетта
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы, возглавлявшие UK Dance Chart
Синглы Virgin Records
Синглы EMI Records
Песни Келли Роуленд